Étienne Canaye, (1694-1782), écrivain français ;
 Jean Canaye (1594-1670), jésuite français ;
 Philippe Canaye (1551-1610), diplomate français.